Севен Хилс има више значења:
 Севен Хилс (Колорадо)
 Севен Хилс (Охајо)